Por Olimpíadas de 1972 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1972, em Munique.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1972, em Sapporo.

Desambiguação
Desambiguações de esportes